Чатари () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чатари, Йожеф (1943—2021) — венгерский борец вольного и греко-римского стилей, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Чатари, Ласло (1915—2013) — нацистский военный преступник из Словакии.

См. также 
 Чагари